The Fall — британський постпанк-гурт, заснований в 1976 році у Манчестері Марком Е. Смітом, випустивши в цілому понад дев'яноста збірок є (згідно Allmusic) однією з найавторитетніших, довговічних і творчо активних постпанк-гуртів.

Примітки

Дискографія 
 Live at the Witch Trials (LP, Step-Forward, 1979)
 Dragnet (LP, Step-Forward, 1979)
 Totale's Turns (It's Now or Never) (LP, Rough Trade, 1980)
 Grotesque (after the Gramme) (LP, Rough Trade, 1980)
 Slates (10", Rough Trade, 1981)
 A Part of America Therein, 1981 (LP, Cottage, 1982) Запис концертних виступів у США з 1981 р.
 Hex Enduction Hour (LP, Kamera, 1982)
 Room to Live (LP, Kamera, 1982)
 Live in London 1980 (CS, Chaos, 1982)
 Live in a Hole (LP, Flying Nun, 1983) Запис концерту в Окленді 21 серпня 1982 р.
 Perverted by Language (LP, Rough Trade, 1983)
 The Wonderful and Frightening World of... (LP, Beggars Banquet, 1984)
 This Nation's Saving Grace (LP, Beggars Banquet, 1985)
 Bend Sinister (LP/CD, Beggars Banquet, 1986)
 In: Palace of Swords Reversed (LP/CD, Cog Sinister/Rough Trade, 1987) Збірка.
 The Frenz Experiment (LP/CD, Beggars Banquet, 1988)
 I Am Kurious Oranj (LP/CD, Beggars Banquet, 1988) Музика до театральної постановки.
 Seminal Live (LP/CD, Beggars Banquet, 1989) Концертні записи.
 Extricate (LP/CD, Cog Sinister/Fontana, 1990)
 Shift-Work (LP/CD, Cog Sinister/Fontana, 1991)
 Code: Selfish (LP/CD/CS, Cog Sinister/Fontana, 1992)
 BBC Radio 1 'Live In Concert' (CD, Windsong International, 1993)
 The Infotainment Scan (LP/CD/CS, Cog Sinister/Permanent, 1993)
 Middle Class Revolt (LP/CD/CS, Cog Sinister/Permanent, 1994)
 The Twenty Seven Points (2xLP/2xCD/2xCS, Cog Sinister/Permanent, 1995) Концертні записи.
 Cerebral Caustic (LP/CD/CS, Cog Sinister/Permanent, 1995)
 Oswald Defence Lawyer (LP/CD, Receiver, 1996) Концертні записи.
 Sinister Waltz (LP/CD, Receiver, 1996) Збірка.
 The Light User Syndrome (LP/CD, Jet/Receiver, 1996)
 Fiend with a Violin (LP/CD, Receiver, 1996) Збірка.
 15 Ways to Leave Your Man (CD, Receiver, 1997) Запис концерту з 1996 р.
 Levitate (LP/CD/CS, Artful, 1997)
 The Marshall Suite (2xLP/CD/CS, Artful, 1999)
 The Unutterable (CD, Eagle, 2000)
 Live 1977 (CD, Cog Sinister, 2000) Запис концерту у Манчестері 23 грудня 1977 р.
 I Am as Pure as Oranj (CD, NMC, 2000) Музика до балету.
 Are You Are Missing Winner (LP/CD, Cog Sinister, 2001)
 [Austurbæjarbíó] - Reykjavík Live 1983 (2xLP/CD, Cog Sinister, 2001) Запис концерту у Рейк'явіку 6 травня  1983 р.
 The Idiot Joy Show (2xCD, Alchemy, 2003) Концертні записи.
 The Real New Fall LP (Formerly 'Country on the Click') (LP/CD, Action, 2003)
 Fall Heads Roll (2xLP/CD, Slogan, 2005)
 Reformation Post TLC (2xLP/CD, Slogan, 2007)
 Imperial Wax Solvent (LP/CD, Castle Music, 2008)
 Your Future Our Clutter (2xLP/CD, Domino, 2010)
 Ersatz GB (LP/CD, Cherry Red, 2011)
 Live In San Francisco (2xLP/CD, Ozit-Morpheus, 2013) Запис концерту у Сан-Франциско 19 листопада 2001 р.
 Re-Mit (LP/CD, Cherry Red, 2013)
 Sub-Lingual Tablet (2xLP/CD, Cherry Red, 2015)
 New Facts Emerge (2x10"/CD, Cherry Red, 2017)
 Set of Ten (11xCD, Cog Sinister, 2018) Концертні записи.

Література 
 Brian Edge, Paintwork: A Portrait of The Fall, London: Omnibus Press, 1989.
 Simon Ford, Hip Priest: The Story of Mark E Smith and The Fall, London: Quartet Books, 2003.
 Stewart Lee, "The Fall", in: Rob Young (ed.), The Wire Primers: A Guide to Modern Music, London: Verso, 2009, pp. 21—28.

Посилання 
 The Fall online

Англійські пост-панкові гурти
Музичні колективи, що з'явились 1976
Музичні гурти Манчестера
Англійські альтернативно-рокові гурти
Англійські панк-рокові гурти